

Persone 
 John Brahm (1893-1982) – regista tedesco naturalizzato statunitense.
 Otto Brahm (1856-1912) – critico letterario, storico della letteratura e regista teatrale tedesco

Altro 
 Kommissar Brahm – televisiva tedesca di genere poliziesco.

Pagine correlate 
 Brahmi (disambigua)
 Brahma (disambigua)
 Brahmana